Numancia ist

der Name von Orten
 die spanische Schreibweise der römischen Stadt Numantia
 der Name einer Stadt in der Provinz Toledo, Spanien, siehe Numancia de la Sagra
 der Name einer Verwaltungsgemeinde in der Provinz Aklan, Philippinen, siehe Numancia (Aklan) 

der Name eines Fußballclubs
 Profi-Fußballclub in Spanien, siehe CD Numancia 

der Name von Schiffen
 Numancia (Schiff, 1864), ein spanisches Panzerschiff, das als erstes seiner Art die Welt umrundete
 Numancia (F83), eine moderne spanische Fregatte